Ни́жний Ре́ут — село в Фатежском районе Курской области. Входит в состав сельского поселения Русановский сельсовет.

География 
Село находится на реке Реут (левый приток Желень в бассейне Свапы), в 99,5 км от российско-украинской границы, в 57 км к северо-западу от Курска, в 12 км к северо-западу от районного центра — города Фатеж, в 11 км от центра сельсовета — деревни Басовка.

 Климат
Нижний Реут, как и весь район, расположен в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
В начале XX века в Нижний Реут из деревни Колесниковой через вольнонаёмных рабочих проник промысел по производству колёс для телег и экипажей

Этимология 
Словом «реут» (сокращение от «ревут») прежде называли самый крупный колокол на колокольне.

Достопримечательности 
Нижнереутская средняя общеобразовательная школа

На территории села работает Нижнереутская средняя общеобразовательная школа. Школа построена в 1909 году. Первое время школа была деревянной, позже снаружи обложена кирпичом.

Возле школы раскинулся фруктовый сад, в глубине сада установлен памятник в память о защитниках села, погибших в 1943 году. На этом месте захоронен летчик младший лейтенант Иван Харитонович Ищенко, погибший 30 мая в период сражений на Курской дуге в воздушном бою при сопровождении бомбардировщиков. Во время войны некоторое время в здании школы располагался советский военный штаб.

Помимо средней общеобразовательной в селе имеется также отдельная школа для начальных классов.

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Храм заложен на территории, где ныне располагается Нижнереутское кладбище. Во время войны храм был разрушен.

Экономика 
В окрестностях села функционируют следующие промышленные предприятия:
 Свиноводческий комплекс «УниверсСтройЛюкс».

Население

Персоналии 
 Гнездилов, Василий Георгиевич (1922—1999) — советский и украинский архитектор и скульптор. Заслуженный архитектор УССР. Лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко.
 Павлуновский, Иван Петрович (1888—1937) — советский политический деятель, революционер, деятель советских спецслужб.
 Павлуновский, Никита Петрович (1892—1918) — первый председатель Воронежской губернской ЧК.
 Чуйков, Евгений Васильевич — художник-реалист, народный художник Украины, классик украинского пейзажа.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В селе 114 домов.

Транспорт 
Нижний Реут находится в 6 км от автодороги федерального значения  «Крым» (Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — граница с Украиной) как часть европейского маршрута E105, в 7 км от автодороги регионального значения  (Фатеж — Дмитриев), на автодорогe межмуниципального значения  (38К-038 – Нижний Реут – Путчино), в 22,5 км от ближайшего ж/д остановочного пункта 34 км (линия Арбузово — Лужки-Орловские).

В 179 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Фатежского района